Caleidoscopio – strumento ottico che si serve di specchi e frammenti di vetro o plastica colorati per creare una molteplicità di strutture simmetriche
 Caleidoscopio – album di Donatella Moretti del 1988
 Caleidoscopio – racconto fantascientifico del 1949 dello scrittore britannico Ray Bradbury
 Caleidoscopio – serie televisiva di Netflix del 2023